Валентин Николаевич Виноградов (7 октября 1933, Баку — 15 июля 2011, Москва) — советский и российский режиссёр кино и дубляжа, сценарист. Член Союза кинематографистов России.

Биография 
Валентин Виноградов родился в Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджан). В 1954—1959 годах учился на режиссёрском факультете ВГИКа в мастерской Михаила Ромма, был однокурсником Андрея Тарковского и Василия Шукшина.

В кино с 1956 года. Дебютировал как актёр в курсовой работе Андрея Тарковского, Марии Бейку и Александра Гордона «Убийцы», в котором исполнил роль гангстера.

По окончании ВГИКа была распределён на студию «Беларусьфильм». В 1961 году дебютировал в режиссуре фильмом «День, когда исполняется 30 лет». Затем последовала драма «Письма к живым».

В 1966 году поставил притчу о войне «Восточный коридор» по заказу Петра Машерова, который хотел увидеть фильм о партизанах, «такой, как югославская “Козара” <…> только о белорусах». Сценарий Виноградов и Айзик Кучар написали на основе свидетельств реальных участников войны. По словам режиссёра, в нём «всё было неоднозначно <…> героев вообще не было» и, кроме того, «многое в этом сценарии связано с евреями. Еврейская тема шла от Кучара, ему было важно высказаться». Фильм испытал жёсткое давление советской цензуры и только чудом вышел в прокат минимальным тиражом. 

Ещё большие цензурные нападки вызвала следующая режиссёрская работа Виноградова — «Далеко от войны» по повести Юрия Нагибина, вышедшая в прокат в сокращенном и перемонтированном чужими руками виде под названием «Жди меня, Анна». После этого Виноградов уехал в Москву.

С 1968 года — на студии «Лентелефильм», был одним из создателей этого творческого объединения.

В 1969 году начал снимать на центральном телевидении сериал «Синяя пустошь», однако съёмки фильма были прерваны цензурой: из 8 серий было снято только 4, и они так и не дошли до экрана.

В 1974 году его студенческий друг Василий Шукшин помог поставить фильм «Земляки» по своему сценарию. После драмы о гражданской войне «Белый танец» (1981) Виноградов навсегда ушёл из режиссуры игрового кино, хотя в 1988 году он планировал снять картину по роману Сергея Залыгина «Солёная падь», однако этого ему сделать вновь не дали. В последние годы работал как сценарист и режиссёр дубляжа.

Фильмография

Режиссёрские работы 

 1961 — День, когда исполняется 30 лет
 1964 — Письма к живым
 1966 — Восточный коридор
 1969 — Далеко от войны («Жди меня, Анна»)
 1969 — Синяя пустошь
 1974 — Земляки
 1981 — Белый танец

Сценарные работы 
 1966 — Восточный коридор (соавтор сценария)
 1974 — Земляки (соавтор сценария)
 1977 — Кольца Альманзора
 1981 — Белый танец
 1992 — Господа артисты (соавтор сценария)

Актёрские работы 
 1956 — Убийцы — Эл, гангстер

Вокал 
 1984 — Пеппи Длинныйчулок — клоун Бук

 Режиссёр дубляжа 

 1962 — Джентльмен из Эпсома / Le Gentleman d’Epsom 1977 — Гнездо саламандр / Cuibul salamandrelor 1978 — Несостоявшийся репортаж / Drying Up the Streets 1978 — Анатомия заговора / Autopsie d’un complot 1980 — Утренние звёзды / Gwiazdy poranne 1980 — О.Н.А. (Особо надёжный агент) / S.H.E: Security Hazards Expert 1980 — Награда / Tribute 1981 — Последние цветы художника / Stefan Luchian 1981 — Послезавтра в полночь
 1981 — Закон любви / Banovic Strahinja 1982 — Тоска Вероники Фосс / Die Sehnsucht der Veronika Voss 1982 — Грог / Grog 1982 — Человек с Кап-Аркона / Der Mann von der Cap Arcona 1982 — Доктор Фаустус / Doktor Faustus 1982 — Чужая вотчина
 1983 — Последний поезд / Poslední vlak 1983 — Басни Эзопа / Manga Isoppu monogatari 1983 — Хочу быть счастливым / Pismo — Glava 1983 — Дело 205/1913 / Delo 205/1913 1983 — Чудо невиданное / Cudo nevidjeno 1983 — Влюблённые / Szeretök 1983 — Рембетико / Rembetiko 1984 — Гол забит / Hip Hip Hurray 1984 — Вспышка / Flashpoint 1984 — Король Дроздовик / Král Drozdia Brada 1985 — Честь семьи Прицци / Prizzi’s Honor 1985 — Джинджер и Фред / Ginger E Fred 1985 — Семена мести / Avaeté — Semente da Vingança 1986 — Застигла меня ночь / Zastihla me noc 1986 — Имя розы / Der Name der Rose 1986 — Вальс на зыбкой почве / Banánhéjkeringö 1987 — Городок лотосов / Fu rong zhen 1987 — Любовь на минном поле / Amor en campo minado 1988 — Дом на Кэрролл-стрит / The House on Carroll Street 1988 — Галка / Cavka 1988 — Время цыган / Time of the Gypsies 1989 — Кровь, слёзы, любовь, месть / Xue lei qing chou 1990 — Ты, который на небе / Ti, koyto si na nebeto 1990 — Крепкий орешек 2 / Die Hard 2 (кинотеатральный дубляж)
 1991 — Горячие головы! / Hot Shots! 1991 — Ближний круг
 1993 — Горячие головы! Часть вторая / Hot Shots! Part Deux 1994 — Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров / Baby’s Day Out''

Примечания

Ссылки 
 
Виноградов Валентин на сайте «Мосфильма»

Выпускники ВГИКа
Родившиеся в Баку
 
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов России